Streisand ist der Familienname folgender Personen:
 Barbra Streisand (* 1942), US-amerikanische Filmschauspielerin, Sängerin und Filmregisseurin
 Joachim Streisand (1920–1980), deutscher Historiker
 Lea Streisand (* 1979), deutsche Autorin und Schriftstellerin
 Rosemarie Müller-Streisand (1923–2020), deutsche evangelische Theologin und Kirchenhistorikerin

Siehe auch:
 Streisand-Effekt